Tobiassen ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Tobiassen (* 1964), grönländischer Politiker
 Mathæus Tobiassen (1911–??), grönländischer Katechet und Landesrat